Aedesia (filosoof), vijfde-eeuwse vrouwelijke filosoof uit Griekenland
 Aedesia (geslacht), geslacht uit de composietenfamilie